Madeleine Larsson kan syfta på:

Madeleine Larsson (politiker) 
Madeleine Larsson (friidrottare)